Cerreto je součást názvu více míst v Itálii:

 Cerreto Castello – obec v provincii Biella
 Cerreto d'Asti – obec v provincii Asti
 Cerreto d'Esi – obec v provincii Ancona
 Cerreto di Spoleto – obec v provincii Perugia
 Cerreto Grue – obec v provincii Alessandria
 Cerreto Guidi – obec v provincii Florencie
 Cerreto Langhe – obec v provincii Cuneo
 Cerreto Laziale – obec v provincii Roma
 Cerreto Sannita – obec v provincii Benevento

Externí odkazy